Баскаки — название населенных пунктов:

Россия 
 Баскаки — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Баскаки — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Баскаки — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Баскаки — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Баскаки — посёлок в Шемуршинском районе Чувашии.

Украина 
 Баскаки — до 1946 г. название села Каменка в Емильчинском районе Житомирской области.

См. также 
Баскак